Naselja u Sloveniji:
 Lašče (Borovnica, Slovenija), naselje u općini Borovnica
 Lašče (Žužemberk, Slovenija), naselje u općini Žužemberk